

Codici 
 SYM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Simao (Cina)

Geografia
 Il Sym è un fiume siberiano, affluente dello Enisej.

Motocicli
 SYM – casa motociclistica taiwanese